Анато́ль Малле́ (; , Каруж — , Ницца) — швейцарский железнодорожный инженер, изобретатель паровой компаунд-турбины для паровоза (1876), конструктор локомотивов, создатель паровоза системы Малле.

Биография 
Сын торговца тканями. В 1855—1858 гг. учился в парижской Центральной школе искусств и мануфактур. Работал на строительстве железных дорог во Франции и портов в Италии, а также на сооружении Суэцкого канала.

С 1867 года занимался строительством паровых машин, развил идею композитной паровой машины.

Анатоль Малле разработал сочленённую составную систему с жёстким шасси в задней части, несущими двумя цилиндрами высокого давления и двумя цилиндрами низкого давления, установленными на поворотной передней части. Изобретение было запатентовано в 1884 году, а все права были предоставлены в 1885 году.

Он был награждён медалью Эллиотта Крессона Института Франклина в 1908 году.

Конструкторы локомотивов
Инженеры Швейцарии
Железнодорожники Франции